Фиуме може да се отнася за:
 Фиуме – старо имена на град Риека, Хърватия
 Орацио Фиуме (1908-1976) – италиански композитор
 „Фиуме“ – тежък крайцер от Кралския военноморски флот на Италия